{{Военный деятель
| имя = Сергей Васильевич Непейцын
| дата рождения = 1771
| дата смерти = 1848
| место рождения = Ступино, , Псковская губерния
| место смерти = 
| изображение = Nepeitsyn1812.jpg
| ширина = 300px
| описание изображения = Портрет С. В. НепейцынаГравюра по рисунку П.Доброхотова. 1812 год. Оригинал — Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)| принадлежность = 
| годы службы = 1788—1816
| звание = генерал-майор
| род войск = 
| командовал = 
| часть = 
| сражения = 
| награды = 

| связи = 
| в отставке = 
}}
Сергей Васильевич Непейцын (1771, Ступино, Псковская губерния — 1848, Санкт-Петербург) — российский военный. Герой Войны 1812 года, генерал-майор и Кавалер.

Родился в 1771 году в имении Ступино Великолуцкого уезда Псковской губернии. Из дворян Псковской губернии. Окончил в 1787 году петербургский Артиллерийский и инженерный шляхетский корпус. Учился в одном классе с будущими графом А. А. Аракчеевым и генералом И. С. Дороховым.

По окончании корпуса направлен в Бугский егерский корпус, которым командовал генерал-майор князь Михаил Илларионович Кутузов. Участвовал в стычках с турками.

Первым большим сражением С. В. Непейцына стал штурм турецкой крепости Очаков в 1788 году. Вследствие тяжёлого ранения полученного на стенах Очакова, семнадцатилетний офицер лишился ноги выше колена. За штурм Очаковской твердыни Непейцин был удостоен Очаковского креста и креста Ордена Св. Владимира.

В 1791 году, в Петербурге, куда Непейцын прибыл для выправления пенсиона, произошла встреча с замечательным русским механиком Иваном Петровичем Кулибиным. Кулибин сконструировал и изготовил для Непейцина уникальный для своего времени протез, позволивший юному офицеру обрести подвижность, уверенность и остаться на военной службе.

«Прошлого 1791 года, в сентябре месяце, по моему указанию сделана нога в Санкт-Петербурге артиллерии офицеру Непейцыну, лишившемуся оной в очаковском штурме». Кулибин И. П. (Архив РАН)..

С 1792 по 1806 годы служил в причисленной к тульскому оружейному заводу «Подвижной инвалидной роте Нумер четвертый». С 1799 года — капитан, в 1800 году был назначен командиром роты, а в 1804 году получил чин майора. В 1806 году был отставлен от командования графом Аракчеевым с производством в подполковники и награждением «…За усердие в службе» Орденом Святой Анны II-го класса.

В 1807 году определен в нестроевую должность — городничим города Великие Луки. Служа городничим прославился радением о населении, безукоризненной честностью и решительностью. Эти качества принесли неприятности по службе. В конце 1811 года, вследствие конфликта с проезжим вельможей (графом Салтыковым) вынужден был оставить службу по личному прошению.

В 1812 году отставной подполковник Непейцын поступил волонтёром в 24-й егерский полк Отдельного корпуса генерала Витгенштейна. Полком командовал друг детства, воспитанник Греческого кадетского корпуса (Корпус чужестранных единоверцев), полковник Е. И. Властов (кавалер редкого для полковника ордена — Святого Георгия III-го класса, впоследствии, генерал-лейтенант).

Непейцын сумел отличиться в первом же бою под Клястицами. Затем последовали другие боевые эпизоды: Якубово, Полоцк, Смольна…

«В сражении 19-го Октября, при мест. Чашниках будучи при Ген.-Лейтенанте Князе Яшвиле в авангарде, с особенною храбростию бросался во все опасныя места с примерною поспешностию приводил в исполнение распоряжения его, способствуя тем к поражению и прогнанию неприятеля, за каковое отличие и кроме того за отличие в сражениях бывших 1-го и 2-го Ноября при мызе Смолянах, объявлено Высочайшее благоволение». (Моск. Отд. Общ. Арх. Гл. Шт., опись 153 г., св. 9, дело № 7, стр. 27, общей канцелярии Военнаго Министерства)

В дальнейшем командовал сводно-драгунским дивизионом (по одному эскадрону от Ингерманландского, Рижского и Ямбургского   драгунских полков). Драгуны под командой Непейцына нападали на гарнизоны и обозы противника, истребляли мародёров. Тогда стали известны лихие дела партизан подполковника Непейцина: разгром крупного отряда французов у Козьян, бой у Стефановичей. С этого дня (16 сентября 1812 года ст.стиля) волонтёр, отставной подполковник Непейцын был восстановлен в службе. За умелые партизанские действия Сергей Васильевич был удостоен — ордена Святого Георгия IV класса (№ 2438 (1071); 21 сентября 1812). Ему дан чин полковника со старшинством с 1 октября 1812 года ст.стиля.

За заслуги увечного героя Александр I повелел перевести полковника Непейцына «тем же чином» в Старую Гвардию, в прославленный лейб-гвардии Семёновский полк, шефом которого состоял сам Император. В составе этого полка Непейцын принимал участие в сражениях при Кульме, Лейпциге, Париже. За Кульм награждён золотым оружием и прусской наградой, т. н. Кульмским Крестом. Во время известных «ста дней» Императора Наполеона оставался в Петербурге, командиром резервной роты ушедшего в поход полка.

Вскоре после этого вышел в отставку «по собственному прошению» и по именному повелению императора Александра I — с чином генерал-майора. Скончался в Петербурге. Похоронен на .

 Литература 
 Глинка В. М. Повесть о Сергее Непейцыне. — М., 1966.
 Глинка В. М.'' Дорогой чести. — М., 1970.

Ссылки 
 Великолуцкий район, Село Ступино 
 Великолуцкий район. Знаменитые люди 
 «История Родины» № 7. 2007
 Кавалеры Ордена Св. Георгия IV класса за 1812 год 

Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Участники Русско-турецкой войны (1787—1791)
Генерал-майоры (Российская империя)
Инвалиды
Персоналии:Тульский оружейный завод